Vol d'enfer est le titre français de deux films américains :
 Vol d'enfer (The Aviator), film de George Trumbull Miller sorti en 1985
 Vol d'enfer (Flight of Fury), film de Michael Keusch en 2007